Набокина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Набокина, Анастасия Павловна (род. 1971) — польская балерина русского происхождения.
 Набокина, Светлана Владимировна (род. 1982) — российская легкоатлетка, спринтер.